Стенлі () — англійське чоловіче особове ім'я, похідне від такого ж прізвища.

Відомі носії

А 
 Стенлі Амузі (; 1996) — нігерійський футболіст, захисник.
 Стенлі Атані (; 1990) — таїтянський футболіст, нападник.

Б 
 Стенлі Болдвін (; 1867—1947) — британський державний діяч.
 Стенлі Брюс (; 1883—1967) — прем'єр-міністр Австралії з 1923 по 1929.

В 
 Стенлі Вайнбаум (; 1902—1935) — американський письменник-фантаст
 Стенлі Віттінгем (; 1941) — британо-американський хімік, один з творців літій-іонних батарей, нобелівський. лауреат (2019).

Г 
 Стенлі Гоффманн (; 1928—2015) — американський політолог.
 Стенлі Грінспен (; 1941—2010) — американський психіатр і психотерапевт, доктор медицини.
 Стенлі Гукер (; 1907—1984) — британський математик та авіаконструктор, член Лондонського королівського товариства (1962).

Д 
 Стенлі Десер (; 1931) — американський фізик.
 Стенлі Донвуд (, уроджений Ден Ріквуд, ; 1968) — британський художник і дизайнер.
 Стенлі Донен (; 1924—2019) — американський кінорежисер, продюсер і хореограф.

Е 
 Стенлі Еллін (; 1916—1986}}) — американський письменник детективного жанру, тричі лауреат премії Едгара По.

К 
 Стенлі Коен (; 1922—2020) — американський біохімік, нобелівський лауреат (1986).
 Стенлі Крамер (; 1913—2001) — американський кінорежисер та продюсер.
 Стенлі Кубрик (; 1928—1999) — американський кінорежисер, сценарист та продюсер.

М 
 Стенлі Мазор (; 1941) — американський інженер мікроелектроніки, jдин із конструкторів першого в світі мікропроцесора Intel 4004.
 Стенлі Маккристал (; 1954) — військовик США, генерал сухопутних військ (2009).
 Стенлі Мензо (; 1963) — нідерландський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Стенлі Метьюз (; 1915—2000) — англійський футболіст.
 Стенлі Міддлтон (; 1919—2009) — британський письменник-романіст.
 Стенлі Мілґрем (; 1933—1984) — американський соціальний психолог.

П 
 Стенлі Прузінер (; 1942) — американський біохімік та невролог, нобелівський лауреат (1997).

Р 
 Стенлі Роуз (; 1895—1986) — англійський футбольний функціонер та арбітр.
  (; 1876—1924) — австралійський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1900).

С 
 Стенлі Седі (; 1930—2005) — впливовий британський музикознавець, музичний критик і редактор.
 Стенлі Сміт (; 1903—1974) — кіноактор і співак.

Т 
 Стенлі Тонг (, ; 1960) — гонконзький кінорежисер, сценарист, актор, кінопродюсер і каскадер.
 Стенлі Туччі (; 1960) — американський актор театру і кіно, сценарист, режисер і продюсер.

Ш 
 Стенлі Шехтер (; 1922—1997) — американський психолог, спеціаліст у сфері соціальної психології.
 Стенлі Шмідт (; 1944) — американський автор наукової фантастики.

Див. також 
 Стенлі (прізвище)

Примітки 

Англійські імена